El Torneig de Rotterdam 2020, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2020, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 47a edició del torneig es va disputar entre el 8 i el 16 de febrer del 2020 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

El tennista francès Gaël Monfils va guanyar el segon títol en dues setmanes consecutives, i també el segon consecutiu a Rotterdam.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
ATP Tour 2020